Черепица:

 Черепица — кровельный штучный материал.
 Черепица, Валерий Николаевич (род. 1945) — белорусский историк, педагог, краевед, общественный деятель.